Полумарафон Гранольерса (кат. Mitja Marató de Granollers) — ежегодный полумарафон, который проводится в Гранольерсе, Испания. Впервые состоялся в 1987 году и с тех пор проходит, обычно в феврале. Старт и финиш пробега находится в Гранольерсе, а дистанция проходит по населённым пунктам Лес-Франкесес-дель-Вальес и Ла-Гаррига.

Победители

Ссылки 
 Победители на сайте ARRS

Полумарафоны